Пауліста  може мати значення:

 Пауліста — місто і муніципалітет в бразильському штаті Пернамбуку
 Габріел Пауліста (1990) — бразильський футболіст
 Жуніньйо Пауліста (1973) — бразильський футболіст